Trehörnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörnasjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (26,5 ha)
Trehörnasjön (Gammalkils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun och Mjölby kommun,  (18,6 ha)
Trehörnasjön (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (84,3 ha)

Se även
Trehörnesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn